Palatul baroc se poate referi la:
Palatul baroc din Oradea
Palatul baroc din Timișoara